Prowadzenie – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez mężczyzn na 14. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata we francuskim AccorHotels Arena w Paryżu w dniach 15–18 września 2016. Mistrzem świata w konkurencji prowadzenie został Czech Adam Ondra, srebrny medal przypadł dla Austriaka Jakoba Schuberta, a brązowy zdobył Francuz Gautier Supper.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 15 września o godzinie 9:00 (czasu miejscowego).

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 104 wspinaczy sportowych. Polscy wspinacze nie startowały w tej konkurencji.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
104 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 26 wspinaczy z najlepszymi wynikami, którzy następnie walczyli o występ w finale. W ścisłym finale o medale walczyło 9 zawodników.

Faza finałowa 
W finale Czech Adam Ondra uzyskał maksymalny wynik tzw. "TOP-a".

 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

mężczyzn